

Biografia 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Sassari nel 1970, discutendo una tesi in Istituzioni di diritto privato dal titolo Il silenzio nella formazione del contratto, relatore prof. Salvatore Piras, dopo due anni di collaborazione con la prof.ssa Ginevra Zanetti, il 1º novembre 1972 fu nominato, con decreto rettorale, assistente incaricato alla cattedra di Storia del diritto italiano.

Il Rettore prof. Giovanni Manunta, nel 1973, gli conferì l’incarico di riorganizzare, unitamente alla prof.ssa Ginevra Zanetti ed al dott. Renato Pintus, l’Archivio storico dell’Università di Sassari, il cui patrimonio documentale è databile dal 1765. L’opera si concluse nel 1976 con la pubblicazione del Catalogo dei documenti conservati presso l’Archivio Storico.

Con decreto ministeriale, a seguito di concorso nazionale, nel novembre del 1977 fu nominato assistente ordinario alla cattedra di Storia del diritto italiano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari. La sua attività scientifica si concretizzò con le pubblicazioni di lavori che trovavano spazio nella periodica rivista dellAssociazione Archivio Storico Sardo di Sassari che nel frattempo, grazie ad una serie di rapporti culturali e scientifici dal medesimo intrapresi con similari Associazioni culturali universitarie italiane e straniere, estendeva fuori dell’Isola e dell’Italia la sua attività e diffusione.

Dal 1978 al 2010 è stato responsabile della Commissione Orientamento studenti, tutorato e piani di studio della Facoltà di Giurisprudenza, svolgendo l’incarico con impegno e come punto di riferimento tra gli studenti, la Facoltà e la Segreteria studenti; istruendo tutte le pratiche studenti, i trasferimenti, la consulenza e l’approvazione dei piani di studio individuali, svolgendo una vera e propria funzione di tutor in una Facoltà che, all’epoca, contava oltre quattromila iscritti.

Per la sua attività organizzativa e scientifica, l’Istituto Giuridico dell’Università di Sassari, nel giugno del 1987, lo propose per la qualifica di “Aiuto”, titolo che gli venne conferito con decreto rettorale, riconoscimento concesso a soli tre docenti nella storia del nostro Ateneo nell’ambito delle Facoltà giuridico-umanistiche. Nel novembre del 1990 la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari gli conferì l’incarico dell’insegnamento di Storia del diritto italiano e dal 2006 ne divenne Professore aggregato.

Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga gli conferì, nel 1991, l’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana per la sua attività scientifica e didattica, ed in particolar modo per aver illustrato la Sardegna attraverso i suoi studi storico-giuridici.

Nel 1995 fu nominato Vice Direttore del Centro Interdisciplinare per la Storia dell’Università di Sassari, dove attualmente è conservato l’Archivio Storico dell’Università e alla cui organizzazione aveva collaborato negli anni 1973-1976.

Dal novembre 1999 all'ottobre 2002 è stato componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari in rappresentanza dei docenti dell’Ateneo, facendo parte della Commissione per le attività degli studenti e della Commissione per l’edilizia universitaria. Dal 2003 al 2010 ha rivestito l’incarico di Delegato rettorale quale Responsabile per il Progetto recupero studenti fuori corso e, nello stesso periodo, fece parte anche del Comitato tecnico d'Ateneo del Progetto Orientamento e Responsabile dell'Iniziativa Orientamento in Itinere. Componente del Senato Accademico Integrato dell'Università degli Studi di Sassari per il triennio 2005-2008, nel 2009 ricevette la Delega rettorale per le Segreterie Studenti. Dal 2008 al 2011 ricoprì l’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione dell'Accademia di Belle Arti di Sassari.

Morì a Sassari il 1º settembre 2018 all’età di 72 anni.

L’Archivio Storico Sardo di Sassari 
Il prof. Giampiero Todini, insieme alla prof.ssa Ginevra Zanetti ed altri docenti dell’Ateneo, nel 1973 fu socio fondatore dellAssociazione culturale Archivio Storico Sardo di Sassari, ricoprendo l’incarico di Segretario e componente del Consiglio di Amministrazione ed in seguito di vice Presidente.

L’Associazione, tramutatasi nel 1991 in Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, nel 1975 inizia l’attività editoriale e scientifica che, con periodicità annuale pubblicò un volume della propria rivista, unitamente ad una Collana di studi monografici, ottenendo il riconoscimento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Sassari che la autorizzava ad avere una propria sede nel Palazzo Universitario e fregiarsi del sigillo dell’Ateneo Turritano.

Dal 1992 al 2018 Giampiero Todini ricoprì la carica di Presidente dellArchivio Storico Giuridico Sardo di Sassari, continuando a curarne tutte le pubblicazioni, rivista e collana di studi monografici. Dal 2017, alla denominazione Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, valida ai fini ANVUR, si affianca la nuova Archivio Giuridico Sassarese.

Pubblicazioni

Libri

Articoli

Onorificenze

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 
 
 

Professori dell'Università degli Studi di Sassari
Storici italiani del XX secolo
Insegnanti italiani del XX secolo
Commendatori OMRI
Todini, Giampiero